Андреас Бьелланн (; род. 11 июля 1988 года в Ведбеке) — датский футболист, защитник клуба «Люнгбю». Выступал за сборную Дании.

Клубная карьера 
Андреас Бьелланн родился в семье норвежского отца и датской матери. В юности он играл за клуб БСВ, до перехода в молодёжное отделение «Люнгбю Болдклаб» в ноябре 2001 года. 20 сентября 2006 года Бьлланн официально дебютировал за «Люнгбю» в матче Кубока Дании. Он провёл за «Болдклаб» 46 матчей, в которых забил один гол.

Летом 2009 года Андреас перешёл в стан соперника, в клуб «Норшелланн», где быстро утвердился в роли игрока основы. В январе 2011 года Бьелланн отказался перейти в бельгийский «Брюгге», хотя многие думали, что он со временем перейдёт в большой иностранный клуб в ближайшем будущем.

6 ноября 2011 года было объявлено, что Андреас Бьелланн подписал четырёхлетний контракт с нидерландским «Твенте». К своей новой команде он присоединился летом 2012 года. Дебют защитника состоялся 26 июля в гостевом матче Лиги Европы против финского «Интера».

Международная карьера 
17 ноября 2010 года Бьелланн дебютировал за национальную сборную Дании в матче против Чехии (0–0), отыграв все 90 минут. Бьелланн вновь был призван в сборную Мортеном Ольсеном на отборочные матчи к Евро 2012 против Кипра и Португалии, где он отыграл в обоих матчах 7 и 11 ноября соответственно.

6 декабря 2011 года Бьелланн был вызван в тур по Таиланду в январе 2012 года.

Международные голы

Достижения

Клубные 
 Чемпионат Дании:
 Чемпион: 2011/12
 Кубок Дании:
 Обладатель (2): 2009/10; 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Профиль на DBU.dk 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Копенгаген»